

Patronymes 
 Jean de Grouchy, musicologue du début du .
 Jean de Grouchy (1354-1435), chevalier de la guerre de Cent Ans.
 Nicolas de Grouchy (1510-1572), philologue français.
 Sophie de Grouchy (1764-1822), épouse de Nicolas de Condorcet et femme de lettres française.
 Emmanuel de Grouchy (1768-1847), maréchal d'Empire.
 Jean de Grouchy (1926-2003), médecin et généticien français, pionnier de la cytogénétique humaine.

Toponymes 
 Château de Grouchy, siège de la mairie d'Osny.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme